Campton ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Campton (Florida)
 Campton (Georgia)
 Campton (Kentucky)
 Campton (New Hampshire)
 Campton (South Carolina)
 Campton Hills (Illinois)
 Campton Hollow (New Hampshire)
 Campton Lower Village (New Hampshire)
 Campton Station (New Hampshire)
 Campton Upper Village (New Hampshire)

in England:
 Campton (Bedfordshire)

Siehe auch:
 Camptown